Лос Варела има више значења:

 Лос Варела (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Варела (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Варела (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику